

Onorificenze

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

LA SCOMPARSA DI GIACOMO BOLOGNA 

Politici della Democrazia Cristiana
Deputati della III legislatura della Repubblica Italiana
Deputati della IV legislatura della Repubblica Italiana
Deputati della V legislatura della Repubblica Italiana
Deputati della VI legislatura della Repubblica Italiana
Cavalieri di gran croce OMRI